bł. Tymoteusz (zm. 1260) – dominikanin, męczennik z Sandomierza
 bł. Tymoteusz Trojanowski (1908–1942) – polski franciszkanin, męczennik

Zobacz też: Święty Tymoteusz